Лесли Джеймс О’Коннелл (; ) — новозеландский гребец, выступавший за сборную Новой Зеландии по академической гребле в период 1982—1985 годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, двукратный чемпион мира, победитель и призёр многих регат международного значения. Член Зала славы спорта Новой Зеландии.

Биография 
Лес О’Коннелл родился 23 мая 1958 года в городе Тимару, Новая Зеландия.

Занимался академической греблей в местной гавани, проходил подготовку в клубе Timaru Rowing Club, в составе которого в паре с Крисом Букером в 1978 году впервые стал чемпионом Новой Зеландии в зачёте парных двоек. Позже переехал на постоянное жительство в Крайстчерч и присоединился к клубу Avon Rowing Club, одному из трёх крупнейших гребных клубов страны.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1982 года, когда вошёл в основной состав новозеландской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в Люцерне, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в восьмёрках.

В 1983 году в распашных рулевых четвёрках одержал победу на мировом первенстве в Дуйсбурге, став таким образом двукратным чемпионом мира по академической гребле.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. В составе четырёхместного безрульного экипажа, куда также вошли гребцы Шейн О’Брайен, Конрад Робертсон и Кит Траск, обошёл всех своих соперников в финале и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль.

После лос-анджелесской Олимпиады О’Коннелл ещё в течение некоторого времени оставался в составе гребной команды Новой Зеландии и продолжал принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1985 году он выступил на чемпионате мира в Хазевинкеле — на сей раз попасть в число призёров не смог, в программе безрульных четвёрок финишировал четвёртым.

Впоследствии работал в строительном бизнесе, в ноябре 1990 года основал собственную строительную компанию.

За выдающиеся спортивные достижения в 1995 году был введён в Зал славы спорта Новой Зеландии.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле